325 км, 325-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 325 км — остановочный пункт Горьковской железной дороги в Нижегородской области. Код 264930.
 325 км — остановочный пункт Западно-Сибирской железной дороги в Алтайском крае. Код 846321.
 325 км — остановочный пункт Западно-Сибирской железной дороги в Кемеровской области. Код 863717.
 325 км — остановочный пункт Московской железной дороги в Тульской области. Код 225211.
 325 км — остановочный пункт Южно-Уральской железной дороги в Оренбургской области. Код 814354.